Кади́р Чакы́р (; ) — турецкий кёрлингист.

В составе мужской сборной Турции участник шести  (лучший результат — пятнадцатое место в ). В составе смешанной сборной Турции участник  (заняли двадцать первое место). В составе смешанной парной сборной Турции участник двух  (лучший результат — семнадцатое место в ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Турции